Wang Qiang era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Wang Yafan.

Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karolína Plíšková che ha battuto in finale Zheng Saisai 6–3, 6–4

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (Campionessa)
  Zhang Shuai (semifinali)
  Duan Yingying (Semifinali; ritiro)
  Zheng Saisai (finale)

  Jovana Jakšić (secondo turno)
  Zarina Dijas (quarti di finale)
  Wang Qiang (primo turno)
  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Sanya 2013